Unidad Popular steht für folgende politischen Gruppierungen:

 Unidad Popular, Chile (1969–1981)
 Unidad Popular (Mexiko) (ab 2004)
 Unidad Popular (Uruguay) (ab 2013)
 Unidad Popular (Spanien) (ab 2015)
 Unidad Popular (Ecuador) (ab 2015)
 Unidad Popular Venezolana, Venezuela (2004–2007)

Siehe auch:
 Bloku Unidade Popular, Parteienbündnis in Osttimor